Baumgardt ist der Familienname folgender Personen:

 Birte Baumgardt (* 1984), deutsche Synchronsprecherin
 David Baumgardt (1890–1961), deutsch-jüdischer Philosoph
 Gustav Baumgardt (1935–2018), deutscher Box-Kampfrichter
 Iris Baumgardt, deutsche Erziehungswissenschaftlerin
 Johannes Baumgardt (1930–2017), deutscher Wirtschaftspädagoge
 Manfred Baumgardt (* 1947), deutscher Historiker, Politologe und LGBT-Aktivist
 Peter Baumgardt (* 1958), deutscher Intendant

Siehe auch:
 Baumgart
 Baumgarth
 Baumgarte
 Baumgarten